Ива́н Па́влович Нада́ров (, Константиноград — 1922) — российский военный деятель, генерал от инфантерии, писатель, один из первопроходцев Уссурийского края.

Биография 
Родился в 1851 году в Константинограде, из полтавских дворян. По национальности — черкес. Окончил Полтавский кадетский корпус (1867), второе Константиновское военное училище и Академию Генерального штаба (1878). Начал службу в лейб-гвардии Егерском полку. Офицер с 12 июня 1869 года. С 1869 по 1871 год был в отставке. Принимал участие в русско-турецкой войне 1877—1878 гг.

Летом 1882 года был командирован для рекогносцировки военной дороги вдоль китайской границы, выполнил сопутствующие этнографические, географические и лингвистические исследования. Им были исследованы и положены на карту реки Вак, Бикин, Большая Уссурка, Даубиха. Именно он первым исследовал жизнь и быт коренного населения Приморской области — удэгейцев. Им же были записаны 238 слов уссурийских удэгейцев — первый словарь ранее неизвестного языка. Был активным деятелем Общества изучения Амурского края (ОИАК) во Владивостоке с 1884 года, с самого основания Общества. В 1885 стал пожизненным членом ОИАК.

В 1887 году в чине полковника был назначен начальником крепостного штаба Владивостокской крепости. Начальник штаба 29-й пехотной дивизии (16.05.1889 — 29.12.1896), командир 122-го пехотного Тамбовского полка (29.12.1896 — 23.06.1897). В 1898 году — окружной интендант Приамурского военного округа. С 1898 по 1901 год являлся председателем Приамурского отдела Императорского Русского Географического Общества. В 1900—1901 годах участвовал в военном походе в Северную Маньчжурию.

9 мая 1901 года назначен военным губернатором Забайкальской области, командующим войсками в оной и наказными атаманом Забайкальского казачьего войска. Во время Русско-японской войны начальник военно-окружного управления Маньчжурской армии (12 апреля 1904 — 23 февраля 1905) и главный начальник тыла Маньчжурских армий (23 февраля 1905 — 25 апреля 1906).

С 25 апреля 1906 года по 8 июня 1908 года Степной генерал-губернатор, командующий войсками Омского военного округа и наказной атаман Сибирского казачьего войска. 8 июня 1908 года произведён в генералы от инфантерии с увольнением от службы с мундиром и пенсией.

Конец жизни отставной генерал провёл в родном Константинограде. Дата и обстоятельства смерти Надарова пока неизвестны. Ранее считалось, что он был расстрелян красными в 1920 году. Однако последними исследованиями точно установлено, что Иван Павлович прожил до 1922 года. После его смерти дочь Ольга с семьёй переехала в Петербург; впоследствии архив генерала был уничтожен ввиду угрозы репрессий.

Звания 
Вступил в службу (19.08.1867), подпоручик (ст. 12.07.1869), поручик за отличие со ст. 2.01.1873 (1873), штабс-капитан (ст. 26.04.1877), капитан (ст. 6.01.1878), переименован в штабс-капитаны Генерального штаба (25.04.1878), капитан (ст. 20.04.1880), подполковник (ст. 17.04.1883), полковник за отличие со ст. 5.04.1887 (1887), генерал-майор за отличие со ст. 6.12.1897 (1897), генерал-лейтенант за отличие со ст. 31.01.1901 (1901). В отставке с производством в генералы от инфантерии (8.06.1908).

Награды 
 орден Святого Станислава 3 степени с мечами (1879)
 орден Святой Анны 3 степени (1880)
 орден Святого Станислава 2 степени (1885)
 орден Святой Анны 2 степени (1891)
 орден Святого Владимира 4 степени (1895)
 орден Святого Владимира 3 степени (1901)
 орден Святого Станислава 1 степени (1904)
 Орден Святой Анны 1 степени (1905)
 Орден Святого Владимира 2 степени (1906)
 серебряная медаль имени Н. М. Пржевальского Русского географического общества (1886)
 малая золотая медаль Русского географического общества (1889)

Сочинения 
 «Очерк современного состояния Северно-Уссурийского края» («Владивосток», 1881)
 «Съезд губернаторов и других представителей в Хабаровске» (ib., 1885)
 «Материалы к изучению Уссурийского края: Северно-Уссурийский край» (с картою) в «Записках Императорского Географического Общества» (1887, т. 17)
 В «Военном Сборнике» помещены:
 «Письма из Южно-Уссурийского края» (1888, № 12)
 «Поездка по долине Хунчунки» (1890, № 8)
 «Хунхузы в Южно-Уссурийском крае» (1896, № 9)
 В «Записках Приамурского отделения Русского Географического Общества»:
 «Переселение крестьян морем в Южно-Уссурийский край» (1899).

Отзывы о нём 
Иван Павлович — так звали Надарова — был оригинал. Небольшого роста, широкоплечий, ходил переваливаясь. Голос имел басистый. Фуражка его, с длиннейшим козырьком, была известна всему Хабаровску. Надаров, как и генерал Селиванов, хотя с виду был суровый, но в душе был добрый человек, почему подчинённые очень его любили и ценили.

Примечания

Ссылки 
 Павловский, Иван Францевич. Полтавцы: Иерархи, государственные и общественные деятели и благотворители. — Полтава: Т-во Печатн. Дела (тип. бывш. Дохмана), 1914.
 
 
 История Сибирского военного округа / Акад. воен. наук, Сиб. отделение; [сост.: А. А. Соловьёв и др. ; под ред. президента Сиб. отд-ния Акад. воен. наук генерал-майора Леонтьева А. Н. ; рец. — зам. пред. Ом. отд. Рус. Геогр. о-ва, проф. Новиков Ф. И.]. — Омск: [б. и.], 2002 (Типография ОТИИ). — 51 с. ; 20 см. — Библиогр.: с. 50.
 Иван Павлович Надаров. // Авилов Р. С., Аюшин Н. Б., Калинин В. И. Владивостокская крепость: войска, фортификация, события, люди. Часть I. «Назло надменному соседу». 1860—1905 гг. — Владивосток: Дальнаука, 2013. — С. 337—351.
 Крадин Н. Н. Новые сведения о биографии И. П. Надарова // Итоги и перспективы развития исторической науки на Дальнем Востоке России. Десятые Крушановские чтения, 2021 г. — Владивосток: Дальнаука, 2021. — С. 45—53.
 Турмов Г. П., Калинин В. И., Аюшин Н. Б., Авилов Р. С. По следам старой фотографии: семья Надаровых. // Россия и АТР. — 2015. — № 1. — С. 94—126.

Участники Русско-турецкой войны (1877—1878)
Участники китайского похода (1900—1901)
Участники Русско-японской войны (Россия)
Писатели Российской империи
Русские писатели XIX века
Персоналии, чья дата смерти не установлена
Персоны без указанного места смерти
Путешественники Российской империи
Исследователи Азии
Члены Русского географического общества до 1917 года
Выпускники Полтавского кадетского корпуса
Выпускники Николаевской военной академии
Выпускники Константиновского военного училища